Dairidae är en familj av kräftdjur. Dairidae ingår i överfamiljen Parthenopoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dairidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Dairidae